Drnomistr může být:

 pohodný – příslušník zaniklého řemesla pohodnictví
 kat – mistr popravčí